A tabela a seguir lista todos os países que conquistaram medalhas nas provas do atletismo nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012. O quadro ordena os países pelo número de medalhas de ouro. Se dois países tiverem a mesma quantidade de medalhas de ouro, o número de medalhas de prata é usado como critério de desempate. Se ainda persistir o empate, o número de medalhas de bronze é usado.

61 países conquistaram medalhas nesse esporte, sendo que 36 conquistaram pelo menos uma medalha de ouro. A  vem na primeira colocação, seguida pela  e pela . Entre os países lusófonos, o  vem na sétima posição,  em 32º e  em 54º. Os outros países lusófonos não conquistaram medalhas nessa edição.

Quadro de medalhas

Ligações externas
 

Eventos do atletismo nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012